Лингис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Лингис, Антанас (1905—1941) — литовский футболист.
 Лингис, Витас (1960—1993) — литовский журналист. 
 Лингис, Юозас (1919—1984) — литовский артист балета и балетмейстер.